Granville kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Granville, New South Wales, New South Wales, Parramatta,

Frankrike 

 Granville, Manche, Normandie, Département de la Manche,

USA 

 Granville, West Virginia, Monongalia County, 
 Granville, Iowa, Sioux County, 
 Granville, Illinois, Putnam County, 
 Granville, Massachusetts, ort, Hampden County, 
 Granville, New York, Washington County, 
 Granville, Ohio, Licking County, 
 Granville, Pennsylvania, Mifflin County, 
 Granville, North Dakota, McHenry County,

Personer
 Granville Bantock, engelsk kompositör. 
 Christine Granville, polsk-brittisk agent.
 William Anthony Granville, amerikansk matematiker. 
 Granville Stanley Hall, amerikansk psykolog och pedagog.

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar